Vitkovići est un toponyme qui peut désigner :
 Vitkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bratunac et dans la République serbe de Bosnie ;
Vitkovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.